Příjmení Götz (či Goetz) má více nositelů:

Götz
 Ctirad Götz (* 1965) – český divadelní a filmový herec
 František Götz (1894–1974) – český literární historik, kritik, dramatik, dramaturg a programový mluvčí Literární skupiny
 Heinrich Götz (1866–1931) – vratislavský fotograf německého původu specializující se na fotografii architektury a městské veduty
 Johann Götz (von Götzen; 1599–1645) – německý šlechtic a polní maršál za Třicetileté války
 Josef Götz (1823–1894) – rakouský politik z Korutan, poslanec Říšské rady
 Joža Götzová (1898–1989) – česká dramatička, spisovatelka a překladatelka
 Leopold Götz (1839–1908) – českoněmecký politik, poslanec Říšské rady, starosta Mikulova
 Rudolf Götz (1874–1945) – český atlet, sprinter

Goetz
 Jan Albin Goetz (1864–1931) – polský podnikatel v pivovarnictví a politik z Haliče
 Lukas Goetz (* 1999) – švýcarský horolezec, dvojče sestry Siny
 Rainald Goetz (* 1954) – německý historik, lékař, spisovatel a dramatik
 Sina Goetz (* 1999) – švýcarská horolezkyně

fiktivní postava
 Götz von Berlichingen – tragédie německého spisovatele J. W. von Goethe